Монтана () — община в Болгарии. Входит в состав Монтанской области. Население составляет 65 677 человек (на 21.07.05 г.).

Состав общины 
В состав общины входят следующие населённые пункты:
 Безденица
 Белотинци
 Благово
 Виниште
 Вирове
 Войници
 Габровница
 Горна-Вереница
 Горно-Церовене
 Доктор-Йосифово
 Долна-Вереница
 Долна-Рикса
 Долно-Белотинци
 Клисурица
 Крапчене
 Липен
 Монтана
 Николово
 Славотин
 Смоляновци
 Стубел
 Студено-Буче
 Сумер
 Трифоново

Общины Монтанской области